|}
Die Bahnstrecke Opole–Wrocław (Oppeln–Breslau) ist eine größtenteils zweigleisige und durchgehend elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Oppeln und Niederschlesien.

Verlauf und Zustand 

Die Strecke beginnt im Bahnhof Opole Groszowice (Groschowitz) an der Bahnstrecke Bytom–Wrocław, der auch Endpunkt der Bahnstrecke Kędzierzyn-Koźle–Opole ist, kreuzt die Bahnstrecken Tarnowskie Góry–Opole und Opole–Jełowa und verläuft nordwestwärts über den Bahnhof Opole Wschodnie (Oppeln Ost; km 6,386), an dem eine Verbindungskurve vom Hauptbahnhof auftrifft und die Stichstrecke zum Hafen beginnt, und Czarnowąsy (Czarnowanz/Klosterbrück; km 11,688) mit einer kurzen Stichstrecke zu einem Kraftwerk nach Jelcz-Laskowice (Laskowitz-Beckern/Markstädt; km 67,379). Von dort verläuft sie westwärts über den Haltepunkt Jelcz Miłoszyce (Melschwitz/Fünfteichen; km 70,261) mit dazugehöriger Abzweigstelle, an der die Bahnstrecke Jelcz Miloszyce–Wrocław Osobowice beginnt, die Oder und Siechnice (Tschechnitz/Kraftborn; km 82,380) nach Wrocław Brochów (Brockau; km 85,574) an der Bahnstrecke Bytom–Wrocław. Der erste Abschnitt, Opole Groszowice–Opole Wschodnie, wird nicht im Personenverkehr bedient.

Die Strecke ist durchgehend elektrifiziert und war früher durchgehend zweigleisig, ab Czernica Wrocławska (Tschirne/Großbrück; km 75,496) ist das zweite Gleis jedoch nicht mehr in Betrieb.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit schwankt zum Teil auch nach dem Streckengleis und beträgt für Personenzüge größtenteils siebzig bis hundertzwanzig Kilometer pro Stunde. Langsamer zu befahren sind der Abschnitt vom Kilometer 4,900 bis zum Kilometer 6,500 (20 km/h auf beiden Gleisen), der Abschnitt vom Kilometer 15,450 und dem Kilometer 19,500 (30 km/h auf dem einen Gleis, 60 km/h auf dem anderen), der vom Kilometer 19,500 bis zum Kilometer 23,600 (70–80 km/h und 60 km/h) und der vom Kilometer 29,230 bis zum Kilometer 34,747 (vierzig und achtzig), der vom Kilometer 48,680 bis zum Kilometer 53,000 (siebzig und vierzig) und der vom Kilometer 53,000 bis zum Kilometer 69,668 (neunzig und zwanzig). Güterzüge dürfen ebenso zwanzig bis hundertzwanzig Kilometer pro Stunde fahren, tendenziell aber weniger schnell denn Personenzüge.

Geschichte 
Die Strecke wurde auf kompletter Länge am 1. Oktober 1909 als preußische Staatseisenbahn eröffnet. Von 1922 bis 1945 war die Strecke zweigleisig und ist es seit 1959 (ab Jelcz Miłoszyce) bis 1987 (ab Opole Groszowice) wieder, hinter Czernica Wrocławska besteht jedoch kein zweites Gleis mehr.

Bis zum 30. Juni 1987 wurde der Abschnitt Biskupice Oławskie–Jelcz Miłoszyce von den Polnischen Staatseisenbahnen, zu denen die Strecke seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehört, gemeinsam mit der Strecke nach Wrocław Sołtysowice elektrifiziert, bis zum 28. November 1987 der Abschnitt Jelcz Miłosyzce–Wrocław Brochów, bis zum 28. Dezember 1987 der Opole–Popielów und der Restabschnitt Popielów–Biskupice Oławskie bis zum 25. Juni 1988.

Zwischen Opole Główne und Jelcz-Laskowice verkehren zwei Zugpaare montags bis freitags. Zwischen Jelcz-Laskowice und Breslau verkehren zahlreiche Zugpaare.

Literatur und Weblinks 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. F4–F5
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Niederschlesien
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Opole
Verkehr (Opole)